Dolt ist der Familienname folgender Personen

 Carl Dolt (1808–1882), italienisch-österreichischer Theaterschauspieler
 Nikolaus Schpak-Dolt (* 1977), deutscher Linguist 

Siehe auch:
 Dold